C.J.R.T. – sigla di Christopher John Reuel Tolkien
 CJRT-FM – radiostazione Canadese